Cleghorn ist der Familienname folgender Personen:

 Elinor Cleghorn, Kulturhistorikerin und Feministin
 Hugh Cleghorn (1751–1836), britischer Diplomat
 Odie Cleghorn (1891–1956), kanadischer Eishockeyspieler
 Sprague Cleghorn (1890–1956), kanadischer Eishockeyspieler

Cleghorn steht für: 

 Cleghorn (Iowa), Stadt im Cherokee County, Iowa, USA 
 Cleghorn (Wisconsin), Gemeindefreies Gebiet im Eau Claire County, Wisconsin, USA